Меските има више значења:

 Меските, Санта Инес (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Меските (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меските (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику